

Persone 
 Luca Bottura – giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano
 Massimo Bottura – cuoco italiano
 Oprando Bottura – giavellottista e pesista italiano.